Nikoides är ett släkte av kräftdjur. Nikoides ingår i familjen Processidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Nikoides